Список рыб на почтовых марках Монголии представляет собой перечень монгольских почтовых миниатюр с изображениями рыб в хронологическом порядке, начиная с 1962 года.

Монголия эмитирует почтовые марки с 1924 года. Ниже перечислены основные выпуски, на которых были запечатлены следующие виды рыб:

Примечания

См. также 
 История почты и почтовых марок Монголии
 
 Тематическая филателия

Ссылки 

 
 
 

Монголия
Монголия
Почтовые марки Монголии
Списки:Монголия